Takashi Miki (ur. 1939) – japoński lekkoatleta, oszczepnik
 Takashi Miki (ur. 1978) – japoński piłkarz
 Takashi Miki – japoński biolog